est une ville au sud de Cuba.
  est le titre sous lequel est connu Canto Siboney, une chanson du compositeur cubain Ernesto Lecuona.
  est un film dramamatique Mexico-Cubain de  de 1942.